Die Salem Open 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 29. September 2002 in Hongkong stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fand in Palermo das Campionati Internazionali di Sicilia statt, das wie die Salem Open zur Kategorie der ATP International Series gehörte.

Titelverteidiger im Einzel war der Chilene Marcelo Ríos, der dieses Jahr nicht erneut am Turnier teilnahm. Stattdessen gewann der an Position zwei gesetzte Spanier Juan Carlos Ferrero im Finale gegen seinen an Platz 3 gesetzten Landsmann Carlos Moyá in drei Sätzen. Für Ferrero war es der zweite Titel der Saison und sein insgesamt siebter Turniererfolg. Im Doppel gewann die an zwei gesetzte Paarung aus Jan-Michael Gambill und Graydon Oliver. Sie traten damit die Nachfolge von Karsten Braasch und André Sá an. Beide traten dieses Jahr nicht erneut zum Turnier an. Für Gambill und Oliver war es der einzige gemeinsame Turniersieg; für Oliver auch der erste Turniersieg überhaupt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Hongkong